Miejscowości w Polsce: 
 Szczepanek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz 
 Szczepanek – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie